Râul Homorod se poate referi la:

 Homorod - afluent al Mureșului
 Homorod - afluent al Oltului, trece prin localitatea Dumbrăvița
 Homorod - afluent al Oltului, trece prin localitatea Homorod
 Homorod - afluent al Someșului
 Homorodul Mare
 Homorodul Mic
 Homorodul Vechi
 Homorodul Vechi